|}

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Kall

Weblinks 

Kall
!